New Tang Dynasty Television, cadena de televisió en xinès amb seu a Nova York
 Nintendo Technology Development, equip de recerca i desenvolupament de Nintendo amb seu a l'estat de Washington als Estats Units
 Domini N-terminal (del seu nom en anglès N-Terminal Domain), extrem d'una proteïna o un pèptid amb un grup amino lliure
 Malalties tropicals desateses (del seu nom en anglès Neglected Tropical Diseases), grup de 13 malalties prevalents en àrees tropicals, amb atenció mediàtica insuficient